Blanckertz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gustav Blanckertz (1873–1953), deutscher evangelischer Kaufmann
 Heinrich Siegmund Blanckertz (1823–1908), Begründer der deutschen Stahlfeder-Industrie
 Minna Blanckertz (1867–1955), deutsche Sozialpädagogin, Vorsitzende des Rheinischen Frauenklubs und karitativ tätig
 Rudolf Blanckertz (1862–1935), deutscher Unternehmer

Siehe auch:

 Schriftmuseum Rudolf Blanckertz, privates Designmuseum mit dem Schwerpunkt Grafik in Berlin, das von 1926 bis in die 1940er Jahre existierte
 Heintze & Blanckertz, 1842 gegründetes Unternehmen im Bereich Kunsthandwerk und Design mit Sitz in Wehrheim
 Blankertz